Maria Müller (1955–2015) – polska architektka
 Maria Müller (1898–1958) – austriacka śpiewaczka
 Maria Müller (ur. 1985) – niemiecka zapaśniczka